Amadou Soumahoro (1953-2022), personnalité politique ivoirienne. 
 Issife Soumahoro (1988-), joueur franco-ivoirien de basket-ball. 
 Maboula Soumahoro (1976-), maîtresse de conférences Franco-ivoirienne. 
 Yaya Soumahoro (1989-), joueur de football ivoirien.

Voir aussi 
 Soumaoro Moriféré (1966-2019), pilote de rallyes ivoirien